Тёрнидж, Аллен (1891—1971) — американский военный, генерал Корпуса морской пехоты США.
 Тёрнидж, Марк-Энтони (род. 1960) — английский композитор.